Кремлёвский дворец — названия двух дворцов на территории Московского Кремля:

Большой Кремлёвский дворец
Государственный Кремлёвский дворец